Армонайте () — женская литовская фамилия.

 Аушрине Армонайте (род. 1989) — политический и государственный деятель.
 Ингрида Армонайте (род. 1962) — скрипачка.